Федино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области России. Входит в состав Бусаевского сельского поселения.

Деревня окружена лесом, находится в 2 км от центра Бусаевского сельского поселения. Пострадала от лесных пожаров в 2010 году. На 2019 год насчитывает 4 дома, имеет инфраструктуру (электроснабжение) для развития и восстановления домов на участке. Имеет противопожарный копанный пруд.

Население

Примечания 

Населённые пункты Клепиковского района